Wyatt ist ein englischer Familienname und ein männlicher Vorname.

Namensträger

Vorname  
 Wyatt Aiken (1863–1923), US-amerikanischer Politiker
 Wyatt Allen (* 1979), US-amerikanischer Ruderer
 Wyatt Crockett (* 1983), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Wyatt Davis (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Wyatt Earp (1848–1929), nordamerikanischer Revolverheld
 Wyatt Eaton (1849–1896), kanadischer Maler
 Wyatt Merle Kilgore (1934–2005), US-amerikanischer Komponist, Texter, Country-Sänger und Manager, siehe Merle Kilgore
 Wyatt Oleff (* 2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Wyatt Russell (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler und Eishockeytorwart
 Wyatt Ruther (1923–1999), US-amerikanischer Jazzbassist

 Wyatt Teller (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Familienname 
 Addie L. Wyatt (1924–2012), US-amerikanische Gewerkschafterin, Frauenrechtlerin und Bürgerrechtlerin
 Barbara Wyatt (1930–2012), britische Eiskunstläuferin
 Benjamin Dean Wyatt (1775–1852), englischer Architekt
 Bray Wyatt (* 1987), US-amerikanischer Wrestler

 Cynthia Wyatt (* 1944), US-amerikanische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Danni Wyatt (* 1991), englische Cricketspielerin
 David K. Wyatt (1937–2006), US-amerikanischer Historiker
 Eric Wyatt (* 1961), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Herman Wyatt (* 1931), US-amerikanischer Hochspringer
 James Wyatt (1746–1813), englischer Architekt  
 James Lee Wyatt III, US-amerikanischer Perkussionist und Musikpädagoge
 Jane Wyatt (1910–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 John Wyatt (1700–1766), englischer Erfinder 
 John Wyatt (Baseballspieler) (1934–1998), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Jonathan Wyatt (* 1972), neuseeländischer Langstreckenläufer und Bergläufer
 Joseph P. Wyatt (1941–2022), US-amerikanischer Politiker
 Kimberly Wyatt (* 1982), US-amerikanische Tänzerin und Sängerin
 Marcus Wyatt (* 1971), südafrikanischer Jazzmusiker
 Mark Wyatt (* 1957), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Matt Wyatt (* 1978), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Matthew Digby Wyatt (1820–1877), britischer Architekt und Kunsthistoriker
 Mike Wyatt (Footballtrainer) (1955–2010), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Mike Wyatt (* 1974), englischer Fußballspieler
 Paul Wyatt (1907–1970), US-amerikanischer Schwimmer
 Robert Wyatt (* 1945), britischer Musiker
 Rupert Wyatt (* 1972), britischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Samuel Wyatt (1737–1807), schottischer Architekt
 Sharon Wyatt (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Steve Wyatt (* 1980), australischer Autorennfahrer
 Thomas Wyatt (Dichter) (1503–1542), englischer Dichter, Verehrer von Anne Boleyn
 Thomas Wyatt der Jüngere (1521–1554), englischer Rebellenführer (Wyatt-Verschwörung)
 Thomas Henry Wyatt (1807–1880), britischer Architekt
 Wendell Wyatt (1917–2009), US-amerikanischer Politiker
 William Wyatt (1804–1886), Chirurg, Grundbesitzer, Beamter und Protector of Aborigines
 Wilson W. Wyatt (1905–1996), US-amerikanischer Politiker
 Woodrow Wyatt, Baron Wyatt of Weeford (1918–1997), britischer Politiker

Weblinks 
 Wyatt (Familienname) bei forebears.io

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname